Теваститлан има више значења:

 Теваститлан (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теваститлан (Сочивеветлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику